Футбольная команда спортивного товарищества «Подбескидзе» (Бельско-Бяла) () — польский футбольный клуб, выступающий в Экстракласе.

История клуба 
Команда образована 1 июля 1907 года в результате слияния футбольной секции ББТС «Влукняж» (Бельско-Бяла) и «ДКС Интер Церамед» Коморовице. Тем не менее, футболисты «Подбескидзе» считаются продолжателями традиций как ФК «Билицер», так и других команд из этого города: «ДКС Коморовице», «Интер» («Будовлани»), «Бяла Липник», «Влукняж».

ББТС был одним из первых футбольных коллективов, сформированных на территории современной Польши. Сборная Бельско-Бялы, состоящая в основном из игроков ББТС, стала вторым соперником в истории польской сборной (матч прошёл в 1921 году). До 1928 года спортсмены соревновались с командами из Кракова — «Краковией» и «Вислой». В межвоенный период клуб достиг определённых успехов в различных турнирах Силезии, позднее команда выступала на областном и районном уровнях. В 1998—2002 годах коллективу удалось совершить рывок из районного чемпионата во Вторую лигу.

Начиная с сезона 2002/2003 команда является неизменным участником данного соревнования, занимая первое место по длительности пребывания в этом качестве (среди команд, выступающих в турнире в сезоне 2010/11). В общей классификации команд Первой (Второй) лиги, составленной по результатам всех розыгрышей, «Подбескидзе» занимает 65-е место, обгоняя другую команду из Бельско-Бялы — «БКС Сталь» (79-е). Главными достижениеми команды являются выход в Экстраклассу (по итогам сезона 2010/11) и выход в четвертьфинал кубка Польши (2010/11).

 
Название команды может быть интерпретировано как «Подбескидье» (Бескиды — система горных хребтов, близ которых расположена Бельско-Бяла).

История названий 
 1907 — ФК «Билицер»
 1909 — ФК «Билицер-Биалер»
 1911 — спортивное общество «Билицер-Биалер»
 1936 — Бельское-Бяльское спортивное товарищество (ББТС)
 1949 — «Огниво» Бельско
 1951 — «Огниво» Бельско-Бяла
 1955 — ББТС «Спарта» Бельско-Бяла

 1968 — межфедеральный спортивный клуб «Влукняж-ББТС» Бельско-Бяла
 1971 — ББТС «Влукняж» Бельско-Бяла

 1997 — ББТС «Церамед» Коморовице
 1999 — ББТС «Богмар Церамед» Коморовице
 1999 — ББТС «Богмар Церамед» Бельско-Бяла
 2001 — ББТС «Марбет Церамед» Бельско-Бяла
 2002 — МЦ «Подбескидзе» Бельско-Бяла
 2003 — спортивное товарищество «Подбескидзе» Бельско-Бяла

Достижения 

 
В лиге:
 Первая лига:
 4-е место: 2008/09;
 5-е место: 2004/05;
 6-е место: 2007/08.

В кубке:
 1/4 финала (1): 2010/11;
 1/8 финала (2): 2004/05, 2005/06;
 1/16 финала (2): 1978/79, 2006/07;
 Кубок Польши — бескидзкая районная квалификация:
 Победитель (5): 1987, 1989, 1999, 2000, 2002;
 Кубок Польши — силезская районная квалификация:
 Финалист: 1970.

Состав 
на июль 2021 года

Футболисты

Представители сборных Польши, выступавшие за клуб

Чемпионы Польши, выступавшие за клуб

Легионеры клуба 

С 1997 года по наше время. По состоянию на 19 ноября 2010 года.

Рекордсмены клуба по количеству матчей 
На втором уровне клубных лиг, то есть с сезона 2002/03. По состоянию на 19 ноября 2010 года.

Рекордсмены клуба по количеству голов 
На втором уровне клубных лиг, то есть с сезона 2002/03.

Общий рейтинг 
По состоянию на 19 ноября 2010 года.

Бомбардиры по сезонам

Тренерский штаб

Главные тренеры 
С 1997 года по наше время.

Руководство клуба

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Польши
Бельско-Бяла
Спорт в Силезском воеводстве